En économie, les industries naissantes sont celles qui ne sont pas capables à l'origine de faire face à leurs concurrentes étrangères, du fait de leur manque d'expérience et de savoir-faire, mais qui le seraient à long terme, une fois ce savoir-faire acquis. La « doctrine des industries naissantes », formalisée par John Stuart Mill après des ébauches de Alexander Hamilton et Friedrich List, recommande la mise en place de barrières douanières temporaires afin de permettre à ces industries d'avoir le temps de grandir. L'enjeu réside donc dans la mise en place d'un protectionnisme transitoire pour permettre aux entreprises nationales dans l'enfance de rattraper un retard en matière d'économies d'échelle, de productivité, et donc de compétitivité-prix et hors-prix, par rapport aux entreprises étrangères: c'est la construction d'un avantage comparatif et donc de la spécialisation qui est en jeu;
il s'agit aussi d'orienter les choix des consommateurs vers les entreprises nationales. Ce protectionnisme affecte donc à la fois l'offre et la demande.

Cette doctrine explique les modalités de l'industrialisation allemande (influence de F. List), et plus généralement des pays à industrialisation tardive, comme la Russie et le Japon, conformément à la théorie de « l'écart relatif » d'Alexander Gerschenkron.
Cette doctrine a influencé aussi les voies d'industrialisation suivies par certains pays en développement.

Voir aussi 
 Libre-échange
 Protectionnisme
 Connaissance technique

Économie internationale